Groneck ist der Name von:

 Christoph Groneck (* 1976), deutscher Verkehrsplaner und Sachbuchautor
 Groneck (Kärnten), ein 2691 m hoher Berg in Kärnten